Wippling ist der Name folgender Orte:

 Wippling (Wegscheid), Ortsteil von Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Wippling (Gemeinde Arnreit), Ortschaft von Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich